Питу́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Питу, Луи Анж (1769—1828) — французский писатель и контрреволюционер.
 Питу, Пенни (род. 1938) — американская горнолыжница.
 Питу, Пьер (1539—1596) — французский адвокат, историк, правовед, писатель-сатирик.

Другое 
 Питу (остров) — остров в заливе Пагаситикос Эгейского моря.

См. также 
 Анж Питу (роман)